Regne de Kapisa governat pels Kabulxàhides.
 Província de Kapisa, a l'Afganistan